Воронцово — деревня в Богородском районе Нижегородской области. Входит в состав Алешковского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 66 км, до районного центра города Богородска — 20 км. Абсолютная высота 164 метра над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как владельческая деревня при пруде и ручье в 10 верстах от Нижнего Новгорода. Относилась к первому стану Горбатовского уезда. В деревне насчитывалось 32 двора и проживало 213 человек (94 мужчины и 119 женщин).

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  100% из 22 человек.

Примечания

Литература

Ссылки 

Населённые пункты Богородского района (Нижегородская область)